Allier – rzeka we Francji
 Allier – departament we Francji
 Allier – miasto we Francji